Cette page contient les pages d'homonymie de BOY, Boy et Boys.

Boy est un mot anglais qui se traduit en français par garçon.

Boy

Patronyme 

 Lea Boy (2000-), nageuse allemande ;
 Tomas Boy (1952-2022) un footballeur mexicain ;
 David Boys, un joueur de scrabble canadien ;
 Charles Vernon Boys (1855-1944), un scientifique ayant participé en 1895 au calcul de la masse de la Terre ;
 Billy Boy Arnold (1935-), un chanteur de blues ;
 Martin Jacoby-Boy (1883-1971), un architecte, architecte décorateur et graphiste allemand ;
 Thomas Shotter Boys (1803-1874), un peintre et graveur anglais.

Prénom

Cinéma et télévision 
 Les Boys, comédie québécoise de Louis Saia sorti en 1997
 Boy, titre anglais du Petit Garçon, film japonais de  sorti le 
 , film philippin d' sorti en 2009
 , comédie dramatique néo-zélandaise de Taika Waititi sorti en 2010
 Boys, titre anglais du film danois  de  sorti en 1977
 , film de  sorti en 1992
 Boys, titre original de Le Dortoir des garçons, film de  sorti en 1996
 , film indien de  sorti en 2003
 , téléfilm dramatique néerlandais de  sorti en 2014
 , film américain sorti en 2015.
 The Boys, série télévisée américaine de  diffusée depuis le 26 juillet 2019 sur Prime Video

Musique

Groupe 

 , groupe de rock des années 1980 formé à  (Australie)
 , groupe helvético-allemand
 , groupe rock américain
 , groupe de pop indé canadien
The Boyz, groupe de K-pop sud-coréen

Album 
 , album de  sorti le 
 , album de U2 sorti le

Chanson 
 B.O.Y., chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de la chanteuse américaine  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 This Boy chanson des Beatles publiée en single le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de Marcella Detroit présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson des  publiée en single en  et reprise par les Beatles sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente dans son album  sorti le 
 Boy  chanson de Shy'm sorti le .

Autres 
Boy peut aussi faire référence à : 
 un danseur de revue ou spectacle de music-hall, souvent en accompagnement de la vedette ; 
 boy, un domestique en Afrique francophone ;
 boy ou support élévateur, un dispositif comprenant deux plateaux utilisé surtout dans les laboratoires de chimie ;
 Boy, un livre de Roald Dahl ;
 Boy, une boîte de nuit mythique à Paris dans les années 1980 ;
 Boy, un album de bande dessinée.
 The Boys, une bande dessinée américaine écrite par Garth Ennis.

BOY 
BOY peut faire référence à :
 .

Voir aussi

Forme Boy 
 
 
 
 Game Boy, une console de jeux vidéo portable créée par Nintendo en 1989
 Little Boy, le nom de code de la bombe atomique qui fut larguée sur Hiroshima au Japon
 Marmalade Boy, un manga
 cow-boy, un garçon de ferme s'occupant du bétail bovin dans l'Ouest des États-Unis

Forme Boi 
 , une orthographe alternative du mot

Forme Boys 
 Fusil antichar Boys, une arme britannique de la Seconde Guerre mondiale, ayant parfois équipé le Bren Carrier ;
 Rude boys, de jeunes voyous des ghettos jamaïcains.
 , groupe musical

Code IATA des aéroports
Homonymie de titre